Route steht für:

 einen genauen Weg zwischen mehreren Punkten; siehe Route

Familienname folgender Personen:
 Tracy Ann Route (* 1985), mikronesische Schwimmerin

Siehe auch:
 Rout
 Rute